Família Borghese, família noble italiana originària de Siena, que va tenir durant molts segles una gran importància en la història política i religiosa de Roma 
 Francisco Narváez Borghese (Loja, 1793 - Madrid, 1865), militar i polític espanyol, germà de Ramón María Narváez 
 Galeria Borghese, museu d'art als jardins de la Villa Borghese, a Roma 
 Scipione Caffarelli Borghese 
 Villa Borghese
 Villa Borghese Pinciana, palau a Roma, enclavat en els jardins de Villa Borghese, al turó del Pincio que alberga la Galeria Borghese